Uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen 2010 voor gemeenten in de provincie Gelderland.

Aalten

Apeldoorn

Arnhem

Barneveld

Berkelland

Beuningen

Bronckhorst

Brummen

Buren

Culemborg

Doesburg

Doetinchem

Druten

Duiven

Ede

Elburg

Epe

Ermelo

Geldermalsen

Groesbeek

Harderwijk

Hattem

Heerde

Heumen

Lingewaal

Lingewaard

Lochem

Maasdriel

Millingen a/d Rijn

Montferland

Neder-Betuwe

Neerijnen

Nijkerk

Nijmegen

Nunspeet

Oldebroek

Oost Gelre

Oude IJsselstreek

Overbetuwe

Putten

Renkum

Rheden

Rijnwaarden

Rozendaal

Scherpenzeel

Tiel

Ubbergen

Voorst

Wageningen

Westervoort

West Maas en Waal

Wijchen

Winterswijk

Zaltbommel

Zevenaar

Zutphen

Gelderland
Politiek in Gelderland